Walrus Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Walrus Island, Nunavut (Bathurst Inlet), ö, 
 Walrus Island, Nunavut (Hudson Bay), ö,